Daniel Fernández Crespo (1901-1964), polític uruguaià.
 Daniel Fernández González (1965), polític català.